Maria Seelenberg ist der Name folgender Kapellen in Bayern:

 Maria Seelenberg (Eggenthal), Wallfahrtskapelle in Eggenthal, Landkreis Ostallgäu
 Maria Seelenberg (Unterthingau), Kapelle in Unterthingau, Landkreis Ostallgäu